Плоерме́ль (, , ) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 60 км на захід від Ренна, 45 км на північний схід від Ванна.

Історія 

1 січня 2019 року до Плоермель приєднали колишній муніципалітет Монтеррен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4009 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9182,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Плоермель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан